Un boulet (du latin bulla, « bulle » ou « sphère ») est un objet sphérique lourd.

Objet 
 Le boulet était un projectile utilisé en artillerie.
 Le boulet de forçat était une boule de métal attachée à un prisonnier par des chaînes pour entraver sa mobilité.
 Le boulet est une grosse bille, dans les cours de récrés de nos enfances.
 Les boulets de charbon sont agglomérés à partir de fines particules d'anthracite - une variété supérieure de houille - et forment des galets homogènes.

Zoologie 
 Le boulet, articulation inférieure des membres du cheval et de la vache (métacarpo-phalangienne et métatarso-phalangienne).
 Le boulet, un chien à poils longs.

Patronymes 
Boulet est un nom très répandu dans toute la France, mais le plus fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie et la Lozère.
Plusieurs explications semblent possibles:
 diminutif du mot boule, surnom évoquant la rotondité;
 toponyme (bois de bouleaux);
 nom de personne germanique, diminutif de Bolo (ami).
 dans le Midi, un lien avec les champignons (occitan et catalan bolet).

Boulet

 Cyprien Eugène Boulet (1887-1927), peintre français.
 Enzo Boulet (2003-), coureur cycliste français.  
 Gerry Boulet (1946-1990), auteur-compositeur-interprète québécois.
 Gilles Boulet (1926-1997), écrivain québécois.
 Jean Boulet (1920-2011), pilote d'essai français.
 Jean Boulet, homme politique québécois.
 Jeanne Boulet, première victime de la bête du Gévaudan.
 Julie Boulet (1959-), femme politique québécoise.
 Juliette Boulet (1981-), femme politique belge.
 Lionel Boulet (1919-1991), ingénieur québécois.
 Marc Boulet (1959-), journaliste et écrivain français.
 Margot Boulet (1990-), rameuse d'aviron française.
  : 
 Paul Boulet (1894-1982), homme politique français.
 Paul Boulet (1908-2006), homme politique français.
 Tania Boulet (1975-), écrivaine québécoise.
 Philippe Boulet (1974-), designer français.

Pseudonymes 
 Gilles Roussel, dit Boulet, est un auteur de bande dessinée.
 Le Boulet est un personnage de l'univers Marvel.

Toponyme 
 Boulet est le nom français d’une localité située en Algérie

Gastronomie 
 Boulet à la liégeoise, boulette de hachis de viande, spécialité de la ville belge de Liège
 Boulet de Metz, spécialité chocolatière de la ville française de Metz

Cinéma 
 Le Boulet est un film réalisé par Alain Berbérian et Frédéric Forestier, sorti en 2002 ;

Voir aussi 
 Le pont Boulet, franchissant la Vidourle, dans le département français de l'Hérault ;
 , un prix scientifique ;
 La  à Paris, en France ;
 , station du métro de Paris ;
 Le , arbre tropical ;
 Le , un problème de mécanique classique ;
 Une , terme culinaire.

Références 
 .